Miravalle kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Miravalle, Aguascalientes, Jesús María, 
 Miravalle, Michoacán de Ocampo, Angamacutiro, 
 Miravalle, El Porvenir, 
 Miravalle, Tecpatán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar